In Nederland zijn sinds 1945 31 kabinetten aangetreden, onder voorzitterschap van in totaal vijftien verschillende ministers-presidenten.

Overzicht 
(Tenzij anders aangegeven, levert de eerstvermelde en grootste partij de minister-president. In het aantal dagen is de demissionaire periode inbegrepen)

Tijdlijn

Zie ook 
Lijst van kabinetsformaties in Nederland
Lijst van politieke partijen in Nederland (daar worden ook de afkortingen verklaard)
Nederlandse regering voor 1848
Nederlandse kabinetten van 1848 t/m de Tweede Wereldoorlog
Voor bijbehorende verkiezingsuitslagen, zie Historische zetelverdeling Tweede Kamer

Externe link 
Website Ministerie van Algemene Zaken

 A